William Brandon (1456–1485)
 William L. Brandon
 William W. Brandon